Tiefenberg steht für

 Tiefenberg (Ofterschwang), Ortsteil von Ofterschwang
 Tiefenberg (Berg) östlich von Siglitzberg
 Altein Tiefenberg ist ein Alpplateau mit dem Alteinsee
 Burg Tiefenberg, Baden-Württemberg
 Tiefenberg (Gemeinde Markt Hartmannsdorf), Ortsteil von Markt Hartmannsdorf, Bezirk Weiz, Steiermark